Gokhale ist der Familienname folgender Personen:

 Gopal Krishna Gokhale (1866–1915), meistgelesener Inder, Führungsfigur der sozialen und politischen Reformer und einer der frühesten Gründungsfiguren der indischen Unabhängigkeitsbewegung
 Sayali Gokhale (* 1987), indische Badmintonspielerin
 Vijay Keshav Gokhale (* 1959), indischer Diplomat